Пюїарді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Пуатьє, 23 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Пюїарді на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїарді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр